Que te la pongo es el nombre del segundo álbum de estudio del grupo mexicano Garibaldi. Fue publicado por Sony Music México en 1989.

Lista de canciones 
 Que te la pongo
 Chachachá Mix (Rico bacilón, Me lo dijo Adela, Corazón de melón, Cuéntame, Cachito, El bodeguero, Eso es el amor, Camarera de mi amor)
 Banana
 Tropi Mix (Se va el caimán, El ladrón, Lunita barranquillera, Son tus perjúmenes, Pedro Navajas, Baiao de Ana, La canalla, María Cristina me quiere gobernar, Caballo viejo, Bamboleo)
 Garilambada
 Hot Mix (Cachita, El cumbianchero, Mamá Inés, Palo bonito, Conga, La pachanga, El negro africano, La múcura, Mambo No. 8, Qué rico el mambo)
 Lambada Mix (Danzando Lambada, Un bombón, Lambadeiro del amor; Ay, amor; Carnavalito, Lambada, Yo no, Hice bien quererte)